Martin Knudsen (natuurkundige)
Martin Knudsen (voetballer)